Rautasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rautasaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Rautasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Rautasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Rautasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Rautasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Rautasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,67, long 26,06), 
 Rautasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar